Emberá-Wounaan bezeichnet 

das indigene autonome Territorium Emberá-Wounaan (Territorium)
das Volk der Embera 
das Volk der Wounaan